Munda – miasto na Wyspach Salomona
 Munda – grupa ludów we wschodnich Indiach
 munda – grupa języków, używanych w Indiach
 Munda – starożytne miasto, prawdopodobnie w okolicach dzisiejszej Montilli w Hiszpanii, miejsce bitwy pod Mundą.